Osoby o tym nazwisku:
 Jurij Łarin – rosyjski rewolucjonista
 Jurij Łarin – rosyjski malarz
 Sergiusz (Łarin) – prawosławny biskup
 Serhij Łarin – ukraiński polityk